Turro steht für:

 Turro (Mailand), ein Stadtteil von Mailand
 Turro (Podenzano), ein Gemeindeteil von Podenzano
 Nicholas Turro (1938–2012), ein US-amerikanischer Chemiker.